Michel Lasnier (1952-), homme politique anti-indépendantiste de Nouvelle-Calédonie ;
 Raymond Lasnier (1924-), peintre québécois. Un centre d’art contemporain porte son nom ;
 Rina Lasnier (1910-1997), poète et dramaturge québécoise. Un prix littéraire porte son nom.
 Jean Lasnier (1894-1914), sous-lieutenant pilote aviateur de la guerre 14-18.Tué à Verdun le .